Vilars (Dordonya), municipi al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània)
 Vilars de Cormarç, municipi al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença – Alps
 Vilars o el Vilar de la Font de l'Abelló, partida de la Selva del Camp (el Baix Camp)
 Els Vilars (Arbeca), fortalesa ibèrica a Arbeca (les Garrigues)
 Els Vilars d'Engordany, nucli de la parròquia d'Escaldes-Engordany (Andorra)
 Els Vilars (Espolla), nucli de població d'Espolla (Alt Empordà)
 Els Vilars, entitat de població de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà)
 Can Cardona dels Vilars, mas aïllat a uns dos quilòmetres del poble de Maçanet de Cabrenys (l'Alt Empordà) 
 Cova dels Vilars, balma al municipi d'Os de Balaguer (Noguera) amb representacions de pintura rupestre
 Tossal des Vilars, muntanya al municipi de la Vall de Boí (l'Alta Ribagorça)
 Sant Pere dels Vilars, església del municipi de Maçanet de Cabrenys (l'Alt Empordà) 
 Sant Romà dels Vilars, capella preromànica en el lloc dels Vilars d'Engordany, a la parròquia andorrana d'Escaldes-Engordany